Kutyafajták
 Kelet-szibériai lajka
 Nyugat-szibériai lajka
 Orosz-európai lajka

Egyéb
 Lajka nevű kutya az első emlős az űrben, amely az 1957. november 3-án földkörüli pályára állított Szputnyik–2 által kijutott a világűrbe.

Források
 Patay László: Kutyák, Búvár Zsebkönyvek, Móra kiadó, 1975., 20. o.